Чемпіона́т сві́ту з біатло́ну — головне щорічне змагання біатлоністів, що проводиться під егідою Міжнародного союзу біатлоністів.

Перший чемпіонат світу відбувся в 1958 році. У 1984 році жінки почали проводити свій окремий чемпіонат, а з 1989 року проходить один чемпіонат для обох статей.

З 1978 року в біатлоні відбулися суттєві зміни: армійський карабін був замінений на дрібнокаліберну рушницю, а відстань до мішені була зменшена зі 150 м до 50 м.

Таблиця медалей 

Після чемпіонату світу 2021 року.

Батагоразові медалісти

Чоловіки

Жінки

Див. також 
 Медальний залік чемпіонатів світу з біатлону

Примітки

Посилання 
 Результати на sports123 
 Результати на services.biathlonresults.com 
 Офіційний сайт IBU 

Змагання з біатлону

засновані 1958